Clypeoseptoria är ett släkte av svampar. Clypeoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeoseptoria